Martin Johansson (né en 1949), joueur de hockey sur glace suédois
Martin Johansson (né en 1973), patineur de vitesse sur piste courte suédois
Martin Johansson (né en 1984), fondeur suédois